Analogue — восьмой студийный альбом норвежской музыкальной группы a-ha, вышедший в 2005 году.

Сингл и трек альбома «Analogue (All I Want)» был перезаписан с первой версии, сделанной для альбома.

Список композиций 

Альбомы a-ha
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином